William Stephens (1671-1753) – gubernator Prowincji Georgia
 William Stephens (1859-1944) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Kalifornia, gubernator